PHH steht für:
 PHH Corporation (Peterson, Howell, Heather), US-amerikanisches Finanzunternehmen
 Flughafen Phan Tiet (IATA-Code) in Phan Thiết, Vietnam
 Person(en) im Haushalt, siehe Privathaushalt
 Polizeihubschrauberstaffel Hessen (ICAO-Code), siehe Polizeihubschrauber #Liste der Hubschrauberstaffeln der Bundespolizei und Landespolizeien

Phh